Jane Wilde (1821–1896) – irlandzka poetka
 Jane Hawking de domo Wilde (ur. 1944) – brytyjska językoznawca i pisarka